Andrzej Brzuchal-Sikorski – kapitan, kapelmistrz orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego
 Andrzej Sikorski (bramkarz) – polski piłkarz, grający na pozycji bramkarza
 Andrzej Sikorski (obrońca) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Andrzej Sikorski (himalaista) – polski himalaista
 Andrzej Sikorski – polski inżynier, profesor nauk technicznych
 Andrzej Sikorski (kolarz) – polski kolarz
 Andrzej Sikorski (poeta) – polski poeta i redaktor prasy podziemnej